Selbstamputation steht für:

 selbst ausgeführte Abtrennung eines Gliedmaßes in Notlagen, siehe Amputation #Notamputation
 mutwillige Beschädigung des eigenen Körpers als Folge einer psychischen Erkrankung, siehe Selbstverstümmelung #Automutilation bei Erkrankungen 

Siehe auch:
 Apotemnophilie (sexueller Wunsch nach Selbstamputation)